Il y eut trois Thibaut II :
 Thibaut II de Blois, comte de Blois
 Thibaut II de Champagne comte de Champagne et de Blois (Thibaut IV)
 Thibaud II de Navarre, roi de Navarre et comte de Champagne (Thibaut V)

Maison de Blois
Thibaut 02